Overman Committee fue un comité de investigación del Senado de los Estados Unidos sobre el comunismo, formado con intención de combatirle después de la Revolución de Octubre, y precursor del Comité de Actividades Antiestadounidenses.

Miembros 
 William H. King
 Josiah Oliver Wolcott
 Lee Slater Overman
 Knute Nelson

Enlaces y referencia externa 
 Volume 1 and volume 2 of the Committee's hearings on the brewing industry and German propaganda, from the United States Congress via Google Books
 volume 1 of the Committee's hearings on Bolshevik propaganda], from the United States Congress via Google Books
 Excerpt from the Committee's Final Report. New York Times: "Senators Tell What Bolshevism in America Means," 15 de junio de 1919, accessed 24 de febrero de 2010

Referencias 

Senado de los Estados Unidos
Anticomunismo
Comisiones y comités de investigación